Going Under steht für:

 Going Under, Originaltitel von Die U-Boot Academy, US-amerikanischer Film von Mark W. Travis (1990)
 Going Under (1998), US-amerikanischer Film von William Hellfire 
 Going Under (2004), US-amerikanischer Film von Eric Werthman